Термин АТП има више значења:
 Асоцијација тениских професионалаца - тениска организација
 Аденозин трифосфат - биохемијско једињење које служи за пренос енергије унутар ћелије 
 Appletalk протокол трансакције - -{AppleTalk}- мрежни протокол трансакције ().